Osoby o tym nazwisku:
 Abdullah Ercan – turecki piłkarz
 Salim Ercan – turecki zapaśnik
 Şeyma Ercan – turecka siatkarka